CR2 ist die Bezeichnung für:

 Continental Rails II, ein E-Mail-Spiel
 ein Rohdatenformat (Fotografie)
 einen Rezeptor des Komplementsystems, synonym CD21
 einen Typ von Batterie (Elektrotechnik)